Kim Collins peut désigner :
 Kim Collins (1959-), un acteur américain ;
 Kim Collins (1962-), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Kim Collins (1976-), un athlète de Saint-Christophe-et-Niévès, spécialiste des courses de sprint.